Ostałów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Ostałów, village de la voïvodie de Łódź
 Ostałów, village de la voïvodie de Mazovie